Неполо́ковцы () — посёлок городского типа в Кицманском районе Черновицкой области Украины.

Географическое положение 
Находится на левом берегу реки Прут.

История 
Поселение известно с 1425 года. В 1880 году Неполоковцы являлись деревней с населением 1210 человек.

В 1918 году село было оккупировано румынскими войсками и включено в состав Румынии, 28 июня 1940 года в составе Северной Буковины вошло в состав СССР.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1944 гг. селение находилось под немецко-румынской оккупацией.

C 1968 года - посёлок городского типа. В 1969 году население составляло 2287 человек, здесь действовали деревообрабатывающий комбинат, районный пищекомбинат, хлебоприёмный пункт, свеклоприёмный пункт, контора заготсырья и комплексная бригада колхоза «» (за которой было закреплено 924 гектар пахотных земель), средняя школа, больница на 25 коек, библиотека и два клуба.

В 1981 году население составляло 2,5 тыс. человек, здесь действовали деревообрабатывающий комбинат, комбинат хлебопродуктов, пищевкусовая фабрика, гравийно-песчаный карьер, средняя школа, больница, Дом культуры, три библиотеки и клуб.

В январе 1989 года численность населения составляла 2764 человека.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2493 человек.

Образование 
 в посёлке находится средняя общеобразовательная школа.

Транспорт 
В 2 км от посёлка находится ближайшая железнодорожная станция Оршовцы.

Через посёлок проходит автомобильная дорога.

Примечания 

Посёлки городского типа Черновицкой области
Населённые пункты Кицманского района